Budkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Budkov (okres Prachatice)
 Budkov (okres Třebíč)